55-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 13 по 20 сентября 1981 года в Лилле (Франция). В нём приняли участие 194 спортсмена из 35 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 60-й чемпионат Европы.

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Лилле
Сентябрь 1981 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции